NL est un code, qui signifie :
 Pays-Bas
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .nl ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

 Terre-Neuve-et-Labrador (symbole postal, de l'anglais Newfoundland-and-Labrador)

NL est l'abréviation de:
 Neuroleptique, un type de médicament,
 NLOGSPACE, une classe de complexité en théorie de la complexité des algorithmes,
 Nouvelle lune,
 Nuevo León, un État mexicain

nL est le symbole de :
 nanolitre, unité de mesure de capacité du Système international

nl est le symbole de :
 la langue néerlandaise, selon ISO 639-1

NL est un sigle signifiant :
 No-Life (Sans-Vie), un terme anglophone utilisé pour qualifier une personne qui pratique tellement une passion qu'elle n'a "plus" de vie propre
 Non Leading, un mode de circulation de la norme de signalisation ferroviaire européenne ETCS
 Nouvelle lecture (d'un projet de loi ou d'une proposition de loi, à l'assemblée nationale ou au sénat français) - S'oppose à la "première lecture" - En effet les textes font normalement la navette entre assemblée et sénat, deux fois chacun (une première lecture pour l'un suivie d'une première lecture pour l'autre suivie d'une nouvelle lecture pour l'un suivi d'une nouvelle lecture pour l'autre, puis procédure de conciliation si besoin ; sauf procédure d'urgence (une lecture chacun) ou (très rare) vote exactement dans les mêmes termes par les deux chambres dès leur première lecture respective

NL est le nom d'une entreprise : 
 NL International, réseau de distribution de produits alimentaires